, в девичестве  — жена принца Акисино, младшего сына императора Акихито и императрицы Митико. Дочь университетского профессора, которая стала второй простолюдинкой, вышедшей замуж за члена императорской семьи (первой стала её свекровь, императрица Митико, в 1959 году).

Детство и юность 
Принцесса Кико — старшая дочь Тацухико Кавасимы (1940—2021), профессора экономики в университете Гакусюин, и его жены Кадзуё Сугимото. В детстве друзьями и родственниками она ласково звалась Кики. До школы она жила в США, где её отец получил степень доктора по экономике регионов от Университета штата Пенсильвания и позже преподавал там. Принцесса Кико посещала начальную и среднюю школу в Вене, Австрия, когда её отец стал главным исследователем в Международном институте прикладного системного анализа (IIASA) в Лаксенбурге, Австрия, где он изучал науку о пространстве и деятельность общественных организаций (NGO). Будущая принцесса бегло научилась говорить по-английски и по-немецки. Кико участвовала в Ship for Southeast Asian Youth Program (SSEAYP) в 1987 году и продолжает быть сторонницей этой программы. Она стала студенткой кафедры психологии на факультете литературы в университете Гакусюин в 1989 году. Кико продолжила обучение на дипломированного специалиста по психологии в Гакусюине и закончила первую часть докторантуры в 1995 году. Принцесса Кико была выбрана как один из молодых мировых лидеров 2007 года по опросам 4000 кандидатов.

Брак 
Принц Акисино первый раз сделал предложение Кико Кавасиме 26 июня 1986 года, когда они были студентами в Гакусюине. Пара, однако, не объявляла своего намерения пожениться в течение трех лет. Обручение получило формальную санкцию 10 членов Совета Императорского Дома 12 сентября 1989 года. Свадьба состоялась в Императорском Дворце в Токио 29 июня 1990 года. Экономический Совет Императорского Дома предварительно даровал принцу позволение создать новую владетельную ветвь императорской семьи, и Император разрешил ему титуловаться Акисино-но-мия (принц Акисино) в свадебный день. После брака его невеста стала Её Императорским Высочеством принцессой Акисино, известной неофициально как принцесса Кико.

Предложение и брак принца Акисино к урождённой Кико Кавасима нарушили несколько традиций. Во-первых, когда жених был всё ещё аспирантом в Гакусюине и женился раньше своего старшего брата, наследного принца Нарухито. Во-вторых, принцесса была первая женщина из среднего класса, путём брака попавшей в императорскую семью. Хотя Императрица Митико была от рождения простым человеком, она была из очень богатого семейства; её отец был президент большой мукомольной компании. Наконец, предложение и брак, как сообщали, были по любви. Принцесса Кико продолжила своё обучение в аспирантуре по психологии, совмещая его с официальными обязанностями и получила Magister Artium в психологии в 1995 году. Она известна активной поддержкой людей, страдающих глухотой, и как квалифицированный синхронный переводчик с их языка жестов.

Она страдает от остеопороза (синдрома запястного канала), усугубленного вследствие грудного вскармливания, этот симптом обычен среди женщин средних лет, как сказал её доктор 14 декабря 2007 года.

Дети 
Начиная с 1997 года принц Акисино и принцесса Кико и их дети своим основным местом жительства сделали дворец Акасака в Мотоакасака, Минато, Токио. Пара имеет двух дочерей и одного сына:
 Принцесса Мако Акисино (眞子内親王) (рождена 23.10.1991)
 Принцесса Како Акисино (佳子内親王) (рождена 29.12.1994)
 Принц Хисахито Акисино (悠仁親王) (рождён 6.09.2006)

Общественная деятельность 
Принцесса Акисино часто сопровождает мужа во время посещений разнообразных официальных мероприятий в пределах Японии. Это: летние и зимние Национальные спортивные фестивали, День зелени и церемонии вручения дипломов. Пара также встречается с важными иностранными гостями в целях улучшения дипломатических отношений.

Принц и принцесса осуществили множество официальных визитов в другие страны. В июне 2002 года они стали первыми членами императорской семьи, посетившими Монголию во время празднования 30-й годовщины дипломатических отношений. В октябре 2002 года они были в Нидерландах на похоронах принца Клауса Нидерландского. В сентябре 2003 года принц и принцесса посетили в рамках визита доброй воли острова Фиджи, Тонга и Самоа — снова это было первое посещение этих стран членами императорской семьи. В марте 2004 года принц и принцесса возвратились в Нидерланды на похороны принцессы Юлианы Нидерландской. В январе 2005 года они прибыли в Люксембург на похороны великой герцогини Шарлотты Жозефины. В январе 2006 года они прилетели в Индонезию на церемонию празднования 50-й годовщины дипломатических отношений между Японией и Республикой Индонезия. С октября по ноябрю 2006 года они гостили в Парагвае на праздновании 70-й годовщины начала японской эмиграции в эту страну.

Принцесса Акисино также возложила на себя обязанности патронессы Японской анти-туберкулезной Ассоциации, став преемницей последней принцессы Титибу в июне 1994 года. К тому же она играет активную роль в Японском обществе Красного креста.

Почётные звания 
 Президент Японской антитуберкулёзной ассоциации
 Почётный вице-президент японского Общества Красного Креста

См. также 
 Император Японии
 Масако, наследная принцесса Японии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Японская принцесса Кико родила сына, который может стать императором 
 Сочетание традиционных и компаративистских начал в процессе конституционного развития политической системы Японии 

Принцессы Японии